gromada Marciszów (powiat kamiennogórski)
 gromada Marciszów (powiat zawierciański)